Суннюн () — корейский традиционный напиток, который получают после приготовления риса.

После выкипания воды при приготовлении риса в кастрюле или казане, на дне посуды образуется тёмная хрустящая рисовая корочка — нурунджи (). При этом надо следить, чтобы корочка не слишком почернела. После этого в кастрюлю добавляют воду и дают покипеть до тех пор, пока напиток не возьмёт в себя вкус нурунджи. Традиционно суннюн подают после еды для улучшения пищеварения, но также напиток может заменять полноценный завтрак для людей, страдающих отсутствием аппетита по утрам.

Напиток утратил былую популярность с появлением электрических рисоварок, которые не позволяют рису подгорать. Однако в конце XX века суннюн стал потихоньку возвращать былые позиции, появились также рисоварки с функцией изготовления нурунджи.

См. также 
 Хен ми ча — корейский традиционный коричневый чай
 Оксусу чха — корейский чай из кукурузы
 Мугитя («поричха», ) — чай из пшеницы
 Сикхе — сладкий напиток из риса

Корейский чай
Чайные напитки
Рисовые напитки